Gier  ist:

 umgangssprachlich ein Begehren, siehe Begierde
 eines der sieben Hauptlaster, siehe Habgier, Pleonexie
 Neugier (auch Neugierde), Streben von Menschen oder Tieren nach Neuem und Unbekanntem
 in der buddhistischen Ethik eines der Drei Geistesgifte
 der deutsche Name einer Gemeinde in Rumänien, siehe Giera
 ein französischer Fluss, siehe Gier (Fluss)
 ein Roman von Elfriede Jelinek aus dem Jahr 2000, siehe Gier (Jelinek)
 ein Roman von Marc Elsberg aus dem Jahr 2019, siehe Gier – Wie weit würdest du gehen?
 ein Schauspiel von Sarah Kane, siehe Gier (Schauspiel)
 das Drehen um die Hochachse (gieren) bei einem Schiff, Flugzeug oder Hubschrauber, siehe Gierachse

Gier ist der Name folgender Filme:
 Gier (1924), ein Stummfilm von Erich von Stroheim 
 Gier (2010), ein Fernsehfilm in zwei Teilen von Dieter Wedel
 Ein starkes Team: Gier
 Polizeiruf 110: Gier, deutscher Kriminalfilm
 Tatort: Gier, österreichischer Kriminalfilm

Gier ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gier (* 1953), deutscher Romanist und Librettologe sowie Hochschullehrer
 Alexander Gier (* 1981), deutscher Schauspieler
 August Gier (1848–1903), deutscher Bauingenieur und Eisenbahnbaumeister
 Franz Gier (1903–1963), deutscher bzw. saarländischer Politiker
 Karl Theodor Gier (1796–1856), Teilnehmer des Wartburgfestes, Bürgermeister der Stadt Mühlhausen und Oppositioneller des Vormärzes
 Kerstin Gier (* 1966), deutsche Autorin
 Madeline Gier (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Markus Gier (* 1970), Schweizer Ruderer
 Michael Gier (* 1967), Schweizer Ruderer
 Rob Gier (* 1981), englisch-philippinischer Fußballspieler
Roland Gier (* 1956), deutscher Boxer
 Scott G. Gier (* 1948), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Wilhelm Gier (1867–1951), deutscher Theologe 

Siehe auch:
 Giere
 Gear
 Gere
 Geer
 Gierig